Cambria ist der lateinische Name für Wales (walisisch: Cymru) sowie für

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cambria (Illinois)
 Cambria (Indiana)
 Cambria (Iowa)
 Cambria (Kalifornien)
 Cambria (Maryland)
 Cambria (Michigan)
 Cambria (Minnesota)
 Cambria (New York)
 Cambria (Tennessee)
 Cambria (Virginia)
 Cambria (West Virginia)
 Cambria (Wisconsin)
 Cambria Center (New York)
 Cambria City (Pennsylvania)
 Cambria Heights (New York)

Schiffe:
 USS Cambria, US-Kriegsschiff im Zweiten Weltkrieg
 Cambria (Schiff), ein 1870 gesunkenes britisches Passagierschiff

Sonstiges:
 Cambria (Schriftart), von Windows Vista verwendete Schriftart

im NRHP gelistete Objekte:
 Cambria Casino, in Newcastle, Wyoming, ID-Nr. 80004058
 Cambria City Historic District, in Johnstown, Pennsylvania, ID-Nr. 91001706
 Cambria County Courthouse, in Ebensburg, Pennsylvania, ID-Nr. 80003449
 Cambria County Jail, in Ebensburg, Pennsylvania, ID-Nr. 80003450
 Cambria Freight Station, in Christiansburg, Virginia, ID-Nr. 85003351
 Cambria Historic District, in Christiansburg, Virginia, ID-Nr. 90002002
 Cambria Iron Company, in Johnstown, Pennsylvania, ID-Nr. 89001101
 Cambria Public Library Building, in Johnstown, Pennsylvania, ID-Nr. 72001100
 Cambria School, in Hartshorne, Oklahoma, ID-Nr. 88001394

Siehe auch

 Cambria Township
 Coheed and Cambria, US-amerikanische Progressive-Rock-Band